Continental eller kontinental kan henvise til flere emner:

 Continental Electronics – amerikansk producent af militære radiosystemer.
 Continental (film) – amerikansk film fra 1934 (originaltitel: The Gay Divorcee)

Geografi 
 Fastlandsklima eller kontinentalt klima – er en klimatype.
 Kontinentaleuropa – den europæiske landmasse eksklusive øer og sommetider også halvøer.

Transport 
 Continental Airlines – flyselskab fra USA
 Continental AG – verdensomspændende tysk industrikoncern der producere dæk, bremser og andet autotilbehør.
 Lincoln Continental – et eksklusivt bilmærke produceret 1948-2002 af Ford.
 Teledyne Continental Motors – amerikansk producent af flymotorer.